Ladysmith può riferirsi a:

Geografia 
 Ladysmith, città del Sudafrica
 Ladysmith, città della Columbia Britannica (Canada)
 Ladysmith, città della Virginia (Stati Uniti d'America)
 Ladysmith, città del Wisconsin (Stati Uniti d'America)

Altro 
 Ladysmith Black Mambazo, gruppo musicale sudafricano
 Smith & Wesson Ladysmith, arma da fuoco